Lasiomerus är ett släkte av insekter. Lasiomerus ingår i familjen fältrovskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fältrovskinnbaggar
Lasiomerus